Elefantengras steht für folgende Pflanzenarten:

 das afrikanische Napiergras (Pennisetum purpureum)
 das südasiatische Ravennagras (Saccharum ravennae)
 Chinaschilf (Miscanthus sinensis)
 Riesen-Chinaschilf (Miscanthus × giganteus)

Siehe auch: